De Doha International GP 2004 was de eerste editie van de wedstrijd. Deze werd verreden op zaterdag 31 januari, en ging over een afstand van 117 kilometer.

Uitslag

Eendagswielerwedstrijd in 2004
2004